Зимовная:

 Зимовная — река в России, протекает в Ростовской области
 Зимовная — река в России, протекает в Омской области